

Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 19. Wahlperiode nach der Bundestagswahl 2017. Die Wahlperiode begann mit der konstituierenden Sitzung am 24. Oktober 2017 und endete am 26. Oktober 2021 mit der konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestages nach der Bundestagswahl 2021.

Von den 709 Sitzen im Bundestag entfielen auf Basis des Wahlergebnisses 246 auf die CDU/CSU, 153 auf die SPD, 94 auf die AfD, 80 auf die FDP, 80 auf die Die Linke und 67 auf Bündnis 90/Die Grünen. Im Juli 2019 lag der Frauenanteil im Bundestag bei , vor der Wahl bei  (siehe Frauenanteile der Fraktionen 2013–2019).

Zusammensetzung

Präsidium 

 Bundestagspräsident
 Wolfgang Schäuble (CDU)
 Bundestagsvizepräsidenten
 Union
 Hans-Peter Friedrich (CSU)
 SPD
 Thomas Oppermann, † 25. Oktober 2020
 Dagmar Ziegler, ab 26. November 2020
 AfD
 keiner
 FDP
 Wolfgang Kubicki
 Die Linke
 Petra Pau
 Bündnis 90/Die Grünen
 Claudia Roth
 Alterspräsident
 Hermann Otto Solms (FDP)

Wahlen zum Präsidium

Konstituierende Sitzung am 24. Oktober 2017

Nachträgliche Wahlgänge zum Vizepräsidenten des Bundestages

Fraktionsvorstände

Abgeordnete 

Die vollständige Liste der Mitglieder des 19. Bundestages:

Anmerkung: Für die direkt gewählten Kandidaten sind der entsprechende Wahlkreis und der Erststimmenanteil (in %) aufgeführt. Für die über die Landeslisten gewählten Kandidaten ist jeweils nur das Bundesland ihrer Landesliste angegeben. Sollten sie zusätzlich in einem Wahlkreis als Direktkandidat kandidiert haben und dort einem Bewerber unterlegen sein, so ist dieser Wahlkreis sowie ihr dort erreichter Erststimmenanteil nicht aufgeführt.

Ausgeschiedene Abgeordnete 
Anmerkung: Bernd Buchholz ist kursiv gesetzt, da er durch seinen Verzicht vor Konstituierung als einziger gewählter Abgeordneter an keiner Sitzung teilnahm.

Beruflicher Hintergrund 
Von den bei Bundestagswahl 2017 wurden in den 19. Deutschen Bundestag gewählten 709 Abgeordneten waren 219 Frauen (30,9 %) und 490 Männer (69,1 %).

Anm.: Vollständige Liste auf der Seite des Bundestages.

Weblinks 
 Gewählte Bewerber: Gewählte auf Landeslisten und in Wahlkreisen. bundeswahlleiter.de; abgerufen am 25. September 2017.
 Biografien der Bundestagsabgeordneten. bundestag.de
 Ausgeschiedene Abgeordnete der 19. Wahlperiode. bundestag.de

Siehe auch 
 Liste der Nebeneinkünfte der Mitglieder des Bundestags in der 19. Wahlperiode

Einzelnachweise 

 19